Guppy steht für:

 Guppy, Süßwasserfisch aus der Unterfamilie der Lebendgebärenden Zahnkarpfen
 Guppy (Flugzeug), umgebautes Flugzeug der Firma Conroy Aircraft

GUPPY steht für:
 GUPPY, Modernisierungsprogramm der US-Navy nach dem Zweiten Weltkrieg, siehe Greater Underwater Propulsion Power Program

Guppy ist der Familienname folgender Personen:

 Sarah Guppy (1770–1852), englische Erfinderin und Ingenieurin